Бутт, Фрэнсис:

 Бутт, Фрэнсис (1792—1863) — британско-американский ботаник.
 Бутт, Фрэнсис (1813—1904) — американский композитор.